2012 puede referirse a:

 2012, año bisiesto comenzando en domingo en el calendario gregoriano;
 el fenómeno de 2012, conjunto de creencias populares que sostuvo que el día del solsticio de diciembre de 2012 (el 21 de diciembre de 2012 a las 11:12 UTC) ocurriría el fin del mundo;
 2012 (película) (2009), película de catástrofes naturales, basada en la premisa del fin del mundo, dirigida por Roland Emmerich y distribuida por Columbia Pictures.